Pingvin eller pingvinen kan syfta på:

 Pingvin – en individ i familjen Pingviner
 Pingvinen – en seriefigur
 HMS Pingvinen (A248) – ett torped- och robotbärgningsfartyg i svenska flottan

Se även
 Penguin